

Patronymes 
Bystritski (masculin ; ) ou Bystritskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Elina Bystritskaïa (1928-2019), actrice soviético-russe
 (né en 1986), actrice et mannequin russo-allemande

Patronyme russe